Commissions exécutives créées par la Convention nationale le 12 germinal an II () ;
 Commission exécutive grecque de 1826 ;
 Commission exécutive de la République française en 1848 ;
 Commission exécutive formée pendant la Commune de Paris en 1871 ;
 la Commission exécutive est l'organe exécutif de la République helvétique, remplaçant le Directoire à partir de .